Schiess est un nom d'origine germanique porté notamment par :
 Johann Ulrich Schiess (1813-1883), personnalité politique suisse ;
 Gabriela Andersen-Schiess (1945-), athlète suisse.